Onderdistrict in Indonesië
 Pelabai (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Lebong in de provincie Bengkulu, Sumatra, Indonesië. 
Plaats in Indonesië
Pelabai (Pelabai), een plaats in het onderdistrict Pelabai in het regentschap Lebong in de provincie Bengkulu, Sumatra, Indonesië.